Заборольська сільська рада — Волинська область, Луцький район
 Заборольська сільська рада — Рівненська область, Рівненський район